Fahrkopf steht für
 Fahrkopf (Baden-Württemberg)
 Fahrkopf (Kanton Thurgau)